

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Reszki – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Reszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Reszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny 
 Reszki – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo 
 Reszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Reszki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Zobacz też 
 Olszewo-Reszki